Al-Kastal – dawna wieś w Palestynie
 Al-Kastal – miejscowość w Syrii, w muhafazie Damaszek
 Al-Kastal – miejscowość w Syrii, w muhafazie Hama